Паново — разъезд (тип населенного пункта) в Ребрихинском районе Алтайского края. Входит в состав Пановского сельсовета.

География 
Расположен у одноименного железнодорожного разъезда Западно-Сибирской железной дороги, на расстоянии приблизительно 13 километров (по прямой) к юго-западу от села Ребрихи, административного центра района.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Ребрихинского района